San Felipe peut désigner :

Toponymes

San Felipe : une localité de la province de Salta.

San Felipe : une ville du pays.

San Felipe : l'une des 53 provinces du pays ;
 San Felipe : une ville du Chili, chef-lieu de la province homonyme.

San Felipe : un corregimiento du département de Guainía.

San Felipe : une ville du pays.

San Felipe : un village de la province de Mayabeque rattaché à la commune de Quivicán

San Felipe de Puerto Plata : une ville, chef-lieu de la province de Puerto Plata.

San Felipe, l'ancien nom de la ville de Xàtiva en Espagne ;  
 Plaza de San Felipe : une place de la ville de Saragosse.

San Felipe : une ville du Texas.

San Felipe : l'une des neuf municipalités du département de Retalhuleu

San Felipe : une localité de l'État de Basse-Californie ;
 San Felipe : une locatité de l'État de Guanajuato ;
 San Felipe : une localité de l'État du Yucatán ;
 San Felipe : une des 106 municipalités de l'État du Yucatán ;
 San Felipe del Progreso : une ville de l'État de Mexico ;

: un corregimiento du district de Panama ;

San Felipe : une commune de la province de Zambales.

San Felipe : une ville, capitale de l'État d'Yaracuy ;
 Capitale San Felipe : l'une des trois divisions territoriales et statistiques de la municipalité de San Felipe dans l'État d'Yaracuy.

Autre 
 L'Unión San Felipe, un club de football chilien.
 

Homonymie de monument